Jahn-Bibliothek steht für:
 Jahn-Bibliothek für afrikanische Literaturen, Mainz
 Friedrich-Ludwig-Jahn-Bibliothek, Freyburg